Санта-Эулалья-де-Риупример () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Осона. Занимает площадь 13,8 км². Население — 1079 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya
 

Муниципалитеты Барселоны